Ngiri (reservaat)
 Ngiri (rivier)
 Ngiri-talen, Afrikaanse talen, behorend tot de Bangi-Ntomba-talen

Wikipedia:Doorverwijspagina